Vermogensaanwasdeling;
 Veluwse Auto Dienst (VAD) (1923-1981);
 Verenigde Autobus Diensten VAD (1981-1994);
 Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

Zie ook 
Vad (Roemenië), een Roemeense gemeente in Transsylvanië;
Vad (Smedjebacken), een plaats in de Zweedse gemeente Smedjebacken.